El término Guerrilleros Españoles puede aludir a:

La Agrupación de Guerrilleros Españoles, formada por voluntarios españoles en Francia que participaron integrados en la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.
 El Maquis antifranquista, movimientos guerrilleros de resistencia en España que comenzó durante la Guerra Civil Española.
 También referido a aquellas personas pertenecientes a la unidad militar de élite del Mando de Operaciones Especiales